Coria del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Coria del Río (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Coria del Río (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar